Die UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2011 fanden vom 17. bis 21. August im Velodrom von Krylatskoje in Moskau statt.

Bei der 200-Meter-Qualifikation für den Sprint fuhr der Deutsche Max Niederlag einen neuen Junioren-Weltrekord von  9,89 Sekunden, belegte aber im anschließenden Wettbewerb nur Platz drei. Erfolgreichste Teilnehmerin der WM war die Russin Anastassija Woinowa mit vier Goldmedaillen im Sprint, Keirin, 500-Meter-Zeitfahren und im Teamsprint.

Resultate

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Punktefahren

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2011

Weblinks 
 2011 UCI-Junioren-Bahn-Weltmeisterschaften auf uci.ch

2011
Radsportveranstaltung 2011
Bahnradsport-Wettbewerb in Moskau